Ејмер де Валанс, 2. гроф од Пембрука (1270 - Пикардија, 23. јун 1324) је био француско-енглески племић. Био је син Вилијама де Валанса, 1. гроф од Пембрука и Жана де Муншенија. Иако је првенствено био активан у Енглеској, такође је имао јаке везе са франнцуском краљевском династијом. Као један од најбогатијих и најмоћнијих људи свога времена, био је један од главних личности у сукобима између Едварда II и његовог племства, посебно Томаса, 2. грофа од Ланкастера.

Породично стабло 

Умрли 1324.